Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Rakuten Japan Open Tennis Championships 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl indicko-francouzský pár Rohan Bopanna a Édouard Roger-Vasselin, jehož členové nestartovali společně. Bopanna nastoupil po boku krajana Leandera Paese, s nímž vypadl ve čtvrtfinále, když nestačili na Dodiga s Melem. Spoluhráčem Rogera-Vasselina se stal Ital Daniele Bracciali. Dvojice skončila v prvním kole také na raketách Dodiga a Mela.

Soutěž dvouhry překvapivě vyhrál francouzsko-polský pár Pierre-Hugues Herbert a Michał Przysiężny, jenž postoupil do hlavní soutěže z kvalifikace až jako šťastný poražený. Na úvod vyřadili nejlepší světovou dvojici bratrů Bryanových a ve finále přehráli druhý nasazený chorvatsko-brazilský pár Ivan Dodig a Marcelo Melo. Po rovnocenném rozdělení úvodních dvou sad 6–3 a 6–7, rozhodl o vítězích až supertiebreak rozdílem míčů [10–5].

Oba šampióni tak premiérové finále na okruhu ATP Tour proměnili v titul.

Nasazení párů 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (1. kolo)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (finále)
  Marcel Granollers /  Marc López (semifinále)
  Eric Butorac /  Raven Klaasen (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Japan Open Tennis Championships
Tenis v Japonsku v roce 2014
ATP World Tour 2014